Outes är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Outes ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Outes är huvudsakligen lite kuperad. Outes ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Monte da Pena,  meter över havet,  km nordost om Outes. Runt Outes är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Muros,  km sydväst om Outes. I omgivningarna runt Outes växer i huvudsak blandskog. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Galicien